

Patronyme 
 Muriel Dacq, chanteuse

Acronyme 
 Démarche d'Amélioration Continue de la Qualité, pilier du management et démarche visant à réduire les dysfonctionnements d'une entreprise. 
Homonymie